

Cinema
 Fuga senza scampo (No Place to Hide), distribuito anche col titolo Rebel – film del 1973 diretto da Robert Allen Schnitzer
 Rebel – film del 1985 diretto da Michael Jenkins
 Rebel – film del 2012 diretto da Lawrence Raghavendra

Musica
 Rebel – album di John Miles del 1976
 Rebel – album di Lecrae del 2008
 Rebel – album dei Lynch Mob del 2015

Persone
 Rebel – wrestler, modella e danzatrice statunitense
 Jean-Féry Rebel (1666-1747) – compositore e violinista francese, padre di François
 François Rebel (1701-1775) – compositore e violinista francese, figlio di Jean-Féry

Televisione
 Rebel – serie televisiva del 2017
Rebel – commedia drammatica del 2021

Altro
 Rebel – videogioco
 Rebel – serie di romanzi di Alwyn Hamilton
 Rebel – motore scacchistico
 Micah Sanders – personaggio della serie televisiva Heroes, conosciuto anche come Rebel